Denumirea de Belo Pole se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Belo Pole, un sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Belo Pole, un sat în comuna Rujinți, regiunea Vidin.